Кетле, Адольф — бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог. Один из родоначальников научной статистики.
 Кетле — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.